

Юшкова — присілок, Вікуловський район, Тюменська область
 Юшкова — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область